Okręty US Navy o nazwie USS "Jefferson":
 Pierwszy USRC "Jefferson" był kutrem celnym. W służbie w latach 1802-17.
 Drugi  był brygiem. W służbie w latach 1814-25.
 USRC "Jefferson" był kutrem celnym. W służbie w latach 1833-47.

Zobacz też

Jefferson